- 7-й сингл японського поп-гурту Kalafina. Пісня Hikari no Senritsu використовується як відкриваючий саундтрек до аніме So Ra No Wo To.

Список треків

CD

DVD

Чарти

Примітки 

Сингли 2010
Пісні Юкі Каджіури
Сингли Kalafina